Thomas Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Thomas Airport (Missouri)
 Thomas Airport (Nebraska)
 Thomas Airport (Ohio)